Jules Boucher peut désigner :
 Jules Boucher (1847-1924), acteur français ;
 Jules Boucher (1902-1955), écrivain franc-maçon ;
 Jules Boucher (1933-1999), homme politique québécois, membre du Parti québécois.